Luci Furi (tribú), tribú de la plebs el 307 aC
 Luci Furi, pretor el 200 aC
 Luci Furi Camil, diversos personatges
 Luci Furi Fil, diversos personatges
 Luci Furi Medul·lí, diversos personatges